Facies oder Fazies steht für:

 Fazies (lateinisch: facies ‚Gesicht‘, ‚Antlitz‘) werden in der Geologie alle Eigenschaften eines Gesteins verstanden, die aus seiner Entstehungsgeschichte herrühren
 Gesicht (auch medizinisch: Facies), allgemein bei Tieren wie Menschen der vordere Teil des Kopfes
 Facies (Fachzeitschrift), geologische Fachzeitschrift